O’Donohue ist der Familienname folgender Personen:

 Edward O’Donohue (* 1974), australischer Politiker
 John O’Donohue (1956–2008), irischer Philosoph und Schriftsteller
 Maura O’Donohue (1933–2015), römisch-katholische Ordensschwester und Entwicklungshelferin
 Ryan O’Donohue (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 O’Donoghue
 O’Donojú
 Donohue